Arash:
 Араш — шведо-иранский певец, танцор, артист, композитор и продюсер.
 Arash — альбом 2005 года.
 Arash Motor Company — британский автопроизводитель спортивных автомобилей.
 Араш Усмани — канадский боксёр афганского происхождения, выступающий в лёгкой весовой категории.
 Араш-ла-Фрас — город во Франции в провинции Рона — Альпы.

  — иранская снайперская противотанковая винтовка.

 Араш — беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса иранского производства.
 Араш — серия артиллерийских ракет, разработанных иранской оборонной компанией DIO.